Malthe ist der Name von

 Natassia Malthe (* 1974), norwegisches Model und Schauspielerin
 Kim Malthe-Bruun (1923–1945), Mitglied der dänischen Widerstandsbewegung
 Calumma malthe, Vertreter der Familie der Chamaeleonidae

siehe auch: Malte